Ghia steht für:
 Carrozzeria Ghia, italienisches Designbüro für Automobile
 Carrosserie Ghia, ehemaliges Schweizer Karosseriebauunternehmen (Ghia-Aigle)

Automobilmodelle:

Ghia ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Ghia (* 1956), indische Badmintonspielerin
 Dana Ghia (* 1932), italienische Schauspielerin
 Fernando Ghia (1935–2005), italienischer Filmproduzent und Schauspieler
 Giacinto Ghia (1887–1944), italienischer Karosseriebauer

Siehe auch: